Chalmers är ett skotskt-svenskt efternamn som 2015 bars av 16 personer i Sverige och kan syfta på:

Personer
Alexander Chalmers (1759–1834), skotsk författare
Andrew Chalmers (född 1992), kanadensisk skådespelare
Angela Chalmers (född 1963), kanadensisk medeldistanslöpare
Brett Chalmers (född 1973), australisk fotbollsspelare
Christopher Chalmers (född 1967), kanadensisk freestyle-simmare
Craig Chalmers (född 1968), skotsk rugbyspelare
David Chalmers (född 1966), australisk filosof
Floyd Chalmers (1898–1993), kanadensisk publicist och filantrop
George Chalmers (1742–1825), skotsk antikvarie
George Chalmers (baseball) (1888–1960), amerikansk baseballspelare
George Paul Chalmers (1833–1878), skotsk målare
Greg Chalmers (född  1973), australisk golfspelare
Iain Chalmers, brittisk omvårdnadsforskare
Jackie Chalmers (född 1885), skotsk fotbollsspelare
 James Chalmers, flera personer
 James Chalmers (militär), skotskfödd officer under amerikanska inbördeskriget
 James Chalmers (missionär) (1841–1901), skotsk missionär
 James Chalmers (skådespelare) (född 1974), brittisk skådespelare
 James Chalmers (uppfinnare) (1782–1853), skotsk uppfinnare
 James Ronald Chalmers (1831–1898), amerikansk politiker
Joan Chalmers (född 1928), kanadensisk filantrop
John Chalmers, amerikansk fotbollstränare
Joseph W. Chalmers (1806–1853), USA-senator från Mississippi
Judith Chalmers (född 1936), engelsk programledare i tv
Kyle Chalmers (född 1998), australisk simmare
Kylie Chalmers, australisk advokat
Lewis Chalmers (född 1986), fotbollsspelare
Lionel Chalmers (född 1980), amerikansk baseballspelare
Mario Chalmers (född 1986), amerikansk baseballspelare
Patrick R. Chalmers (1872–1942), irländsk författare
Stevie Chalmers (1936–2019), skotsk fotbollsspelare
Thomas Chalmers (1780–1847), skotsk teolog
Thomas Chalmers (rugbyspelare) (1850–1926), skotsk rugbyspelare
Thomas C. Chalmers (1917–1995), amerikansk medicinsk forskare
Thomas Hardie Chalmers (1884–1966), amerikansk skådespelare och operasångare
Walter Chalmers, brittisk lokingenjör
William Chalmers (1748–1811), svensk köpman och donator till Chalmers tekniska högskola

Skotska efternamn
Svenska efternamn